Greenup – comune dell'Illinois (Stati Uniti d'America)
Greenup – comune del Kentucky (Stati Uniti d'America)

Altre voci 
Contea di Greenup – contea del Kentucky
Operazione Greenup – operazione di spionaggio